Гасан Борисович Мирзоев (род. 11 декабря 1947, Баку, Азербайджанская ССР) — советский юрист, адвокат, президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, председатель Коллегии адвокатов «Московский юридический центр».

Биография 
Гасан Мирзоев родился 11 декабря 1947 года в городе Баку, в семье горских евреев.

Отец — Евдаев Борис Натанович, окончивший в 1946 году Бакинский железнодорожный техникум, был назначен главным инженером железнодорожного депо города Грозного. Мать — Алхазова Дора Шафадьяевна, работала на Грозненской телефонной станции.

В 1948—1963 годах проживал с родителями в году Георгиевске Ставропольского края, где проходил обучение в средней общеобразовательной железнодорожной школе № 18.

В 1964 годах окончил школу № 212 города Баку. Затем учился в школе рабочей молодёжи № 39 города Баку, которую закончил в 1967 году.

В 1969 году сменил имя Григорий на Гасан. В семье было трое детей.

Образование 
 высшее юридическое: Азербайджанский государственный университет имени С. М. Кирова — поступил в 1967 году и окончил в 1976 году, (заочное отделение) специальность-правоведение, юрист. Диплом Б-I № 005705
 высшее экономическое: Московский институт управления им. С. Орджоникидзе в 1989 году, «организатор управления научными исследованиями». Диплом ДВА № 086745

Учёные степени 
 кандидат юридических наук, диплом КТ № 011986 от 27.06.1995 г.
 доктор юридических наук, диплом ДК № 011117 от 20.03.1998 г.

Учёные звания 
 Профессор по кафедре адвокатуры и нотариата, Аттестат Профессора ПР № 011578 выдан Министерством образования РФ 15.12.2004 г.
 Действительный член (Академик) Российской Академии естественных наук, диплом 37-ОПМ от 25.03.1999 г.
 Действительный член (Академик) Российской Академии адвокатуры, (с 2008 г. Российской академии адвокатуры и нотариата) диплом № 001 от 11.05.1999 г.
 Почётный доктор, Бридчпортского Университета (США), избран в 1998 г.
 Почётный доктор философии университета «EuroSwiss», — решение Национального совета университета «Euroswiss» от 20 сентября 2007 г.

Трудовая деятельность 
 1964—1966 г.г. — Бакинский завод железобетонных шпал, рабочий;
 1966—1967 г.г. — Служба в 5 СВПУ Министерства охраны общественного порядка Азербайджанской ССР (рядовой);
 1967—1971 г.г. — Оперативный дежурный 3 отделения милиции Наримановского РОМ г. Баку, оперуполномоченный ОУР;
 1971—1973 г.г. — Действительная военная служба в рядах Советской Армии, г. Калинин — областной;
 1973—1975 г.г. — И. о. военного следователя Баладжарского гарнизона Закавказского военного округа
 1975—1977 г.г. — Старший юрисконсульт Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог Азербайджанской ССР;
 1977—1987 г.г. — Адвокат, заведующий юридической консультацией № 13 г. Баку;
 1987—1989 г.г. — Государственный арбитр г. Москвы, член Коллегии Государственного арбитража г. Москвы, руководитель службы по предупреждению нарушений законности в хозяйственной деятельности;
 1989—1991 г.г. — Генеральный Директор Московского государственного центра правовой помощи предприятиям по предупреждению правонарушений (Госюрцентр Мосгорисполкома);
 1991—1993 г.г. — Служебная загранкомандировка в США. Заместитель генерального директора Российского торгового и культурного центра в Нью-Йорке;
 1993 г — по н.в. — Председатель Президиума Коллегии адвокатов «Московский юридический центр»;
 1994 г — по н.в. — Президент Гильдии российских адвокатов, г. Москва
 1998 г — по н.в. — Ректор, заведующий кафедрой адвокатуры и правоохранительной деятельности, председатель Ученого и Диссертационного советов Российской академии адвокатуры и нотариата.
 2000—2003 г.г. — избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации III созыва в составе федерального списка Союза правых сил, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству, депутат Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, член Комиссии по законодательству и регламенту;
 2006—2011 г.г. — Заместитель Президента Федеральной палаты адвокатов РФ;
 2015 — по н.в. — Президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов

Общественная деятельность 
 Депутат Ахмедлинского поселкового Совета народных депутатов Шаумяновского района г. Баку Азербайджанской ССР (1978—1983 г.г.)
 Депутат Шаумяновского районного Совета народных депутатов г. Баку Азербайджанской ССР (1984—1987 г.г.);
 Сопредседатель избирательного объединения Ассоциация адвокатов России" (1993—1998 г.г.);
 Член Палаты по правам человека и Палаты по науке и культуре Политического консультативного совета при Президенте РФ (1993—2000 г.г.);
 Член национального комитета РФ по десятилетию международного права ООН.(1994—1999 г.г.);
 Заместитель председателя Союза юристов г. Москвы (1994 — по н.в.);
 Заместитель председателя Экспертного совета Комиссии по гражданству при Президенте РФ (1995—2000 г.г.);
 Сопредседатель избирательного объединения «Ассоциация адвокатов России» (1995 г.)
 Председатель редакционных советов журналов «Адвокатские вести», (с 2012 Адвокатские вести России"), «Российский адвокат» (1995 г. — по н.в.);
 Главный редактор журналов «Ученые труды РААН», «Адвокатские вести России» с 2011 по н.в.
 Член ассамблеи Международной и Европейской Ассоциации юристов (1995 — по н.в.);
 Член экспертного совета МВД РФ (1996 по н.в.);
 Сопредседатель Комитета по награждению адвокатскими наградами им. Ф. Н. Плевако и знаком «Почетный адвокат России» (1996 г. — по н.в.);
 Член президиума Центра правовой информатизации СНГ (1997—2000 г.г.);
 Член Политсовета избирательного объединения «СПС» и «Голос России» (1998—2002 г.г.);
 Председатель Координационного Совета Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» (1998 г. — по н.в.);
 Член президиума Российской Академии бизнеса и предпринимательства (1998 г.- по н.в.);
 Первый вице-президент Федерального Союза адвокатов России (1999 г. — по н.в.)
 Действительный член (академик) Академии народов мира «Элита» (1999 г. — по н.в.);
 Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва, зам. Председателя Комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству, член Мандатной комиссии, депутат Парламентского Собрания Союза Белоруссия — Россия, член Комиссии по законодательству и регламенту;
 Заместитель Генерального секретаря Международной ассоциации адвокатов (IBA) по России и странам СНГ (2000—2004 г.г.);
 Сопредседатель Центрального Совета адвокатских объединений России (2000 — по н.в.);
 Член Совета при Президенте РФ по вопросам совершенствования правосудия (2001 г. — по н.в.);
 Член Союза писателей, член Президиума Союза писателей России (2002 г. — по н.в.);
 Действительный член (академик) Международной академии возникающих рынков (США) (2004 г. — по н.в.);
 Член Общественной палаты РФ (2005 г. — 30.01.2008 г.);
 Главный редактор журнала: «Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата» (2006 г. — по н.в.)
 Член Экспертного Совета МВД РФ по вопросам нормотворческой работы, (приказ Министра внутренних дел РФ № 860 от 3 октября 2007 г.)
 Первый Заместитель председателя экспертного совета комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. (2012 г. — н.в.)

Награды 
 Медаль «За отвагу на пожаре», Указ Президиума Верховного Совета СССР от 08 декабря 1972 г.;
 Нагрудный знак СКВВ. Постановление Президиума советского Комитета ветеранов 09 мая 1990 г.;
 Нагрудный знак «За успехи в работе», приказ Министра юстиции СССР от 20 ноября 1991 г.;
 Заслуженный юрист РФ, Указ Президента РФ от 13 июня 1994 г.;
 Медаль Жукова, Указ Президента РФ от 06 марта 1995 г.;
 Медаль им. А. Ф. Кони, Постановление Коллегии Минюста РФ от 09 февраля 1996 г.;
 Благодарность Президента РФ, п.р. № 358 от 09 июля 1996 г.;
 Медаль «В память 850-летия Москвы», Указ Президента РФ от 23 февраля 1997 г.;
 Лауреат номинации «Бизнес-олимп личности» Золотой книги московского предпринимательства — юбилейного издания, посвящённого 850-летию основания Москвы — 15 июня 1997 г.;
 Медаль им. Ф. Н. Плевако, Постановление Комитета по награждению Золотой медалью им. Ф. Н. Плевако от 23 декабря 1998 г.;
 Памятный знак «120 лет уголовно-исполнительной системе России», решение ГУИН Минюста РФ от 12 марта 1999 г.;
 Орден «За заслуги в развитии науки и экономики», решение президиума РАЕН от 25 марта 1999 г.;
 Нагрудный знак «Почетный адвокат России», решение Комитета по награждению адвокатскими наградами от 30 сентября 1999 г.;
 Серебряная медаль «За укрепление уголовно-исполнительной системы», приказ Министра юстиции РФ от 02 июня 2000 г.;
 Почётное звание и знак «Рыцарь науки и искусств», решение президиума РАЕН от 14 февраля 2001 г.;
 Орден «За заслуги в развитии науки и экономики» I степени, решение президиума РАЕН от 09 декабря 2001 г.;
 Орден «За выдающиеся заслуги в информациологии», постановление Президиума МАИ № 0412-5 от 12 апреля 2002 г.;
 Медаль «За трудовую доблесть», приказ Министра обороны РФ от 17 апреля 2002 г.;
 Медаль «В память 200-летия Минюста России», приказ Министра юстиции РФ от 23 сентября 2002 г.;
 Памятный знак Министерства юстиции РФ, приказ Министра юстиции РФ № 1448-к от 01 октября 2002 г.;
 Международный «Орден Крылатого льва», — решение Международного аттестационного совета при ЮНЕСКО, ОЛ № 0236 от 29 января 2003 г.;
 Диплом за победу во всероссийском конкурсе «Лидер 2003 года» в номинации «Лидер законотворческой деятельности в сфере адвокатуры», — 26 ноября 2003 г.;
 Золотая медаль им. А. Фадеева (литературная премия), постановление Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов № 2 от 20 февраля 2004 г.;
 Нагрудный знак «Почётный работник юстиции России», приказ № 114-К Минюста РФ от 10 сентября 2004 г.;
 Памятный знак «125 лет Уголовно-исполнительной системе России», Приказ ГУИН Минюста РФ № 147-к от 13 сентября 2004 г.;
 Орден «За верность адвокатскому долгу», решение Совета Федеральной палаты адвокатов РФ № 8 от 17 сентября 2004 г.;
 Международная премия по информациологии и медаль «Академик И. И. Юзвишин», постановление президиума МАИ № 53 от 04 октября 2004 г.;
 Золотой Орден «Меценат», решение Совета Фонда «Меценаты Столетия» № 30 от 16 декабря 2004 г.;
 Орден Москвы — Решение Президиума Академии развития Москвы и Московского региона по согласованию с Правительством Москвы и Московской Городской Думой № 04 от 01 марта 2005 г., регистрационный № 019;
 Памятная медаль «60 лет победы», Совет ветеранов ЦА МВД РФ от 09 мая 2005 г.;
 Гражданский орден Серебряная Звезда «Общественное признание» от 11 мая 2005 г.;
 Орден Петра Великого I степени, постановление президиума Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка № 158 от 20 мая 2005 г.;
 Памятный знак «100 лет генерал-майору Борису Александрову», ГУ Воспитательной работы ВС РФ, приказ Министра обороны РФ № 425 от 06 октября 2005 г.;
 Медаль «Профессионал России», постановление Совета по общественным наградам России № 8 от 08 декабря 2005 г.;
 Юбилейный нагрудный знак «15 лет ТСО», приказ командира в/ч 4043 от 15 июня 2006 г.;
 Памятный знак «10 лет погранотряду МГБ ПМР». Приказ командира в/ч 4043 № 265 от 28 августа 2006 г.;
 Памятный знак «За верность адвокатскому долгу и традициям российской адвокатуры» от 20 сентября 2006 г.;
 Медаль «15 лет Приднестровской милиции», Указ Президента ПМР № 628 от 03 ноября 2006 г.;
 Медаль Международной Полицейской Ассоциации II степени № 071 от 11 декабря 2006 г.;
 Орден Почета Приднестровской Молдавской Республики, Указ Президента ПМР № 354 от 16 мая 2007 г.;
 Медаль Энциклопедии «Лучшие люди России» № 5455, решение главного редактора от 10 июля 2007 г.;
 Медаль «15 лет миротворческой миссии в Приднестровье». Указ Президента ПМР № 486 от 20 июля 2007 г.;
 Почётный знак «Генерал Плиев И. А.» за долголетнюю и добросовестную работу во славу Государства Российского, — Решение наградного комитета Национальной ассоциации объединения запаса Вооружённых сил (МЕГАПИР) от 05 октября 2007 г.
 50 лет массового жилищного строительства в Хорошево-Мневниках г. Москвы. Решение муниципального собрания Хорошево-Мневники 12.12 2006;
 Диплом за выдающийся вклад в укрепление единства российской адвокатуры с вручением бронзового бюста Ф. Н. Плевако, — Постановление Комитета по награждению адвокатскими наградами им. Фёдора Никифоровича Плевако и знаком «Почётный адвокат России» № 63 от 06 февраля 2007 г.;
 Почётная грамота Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, — Решение Государственной Думы ФС РФ от 15.11.2007;
 Золотая медаль Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации — Решение Председателя Государственной Думы ФС РФ от 15.11.2007;
 Золотая медаль «Почётный адвокат» Адвокатской палаты Московской области, — 21.11.2007;
 Орден III степени «Сдержанность и компетентность» Национального фонда «Во благо Отечества», — 21.11.2007;
 Медаль I степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан», — Решение Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации № 3 от 30.11.2007;
 Орден св. Александра Невского «За труды и Отечество», — Решение экспертно-редакционного Совета Высшей Российской Общественной награды ордена св. Александра Невского «За труды и отечество» № 41/РН-01 от 30.11.2007;
 Знак «За содействие МВД», — приказ МВД России № 1156 от 4.12.2007;
 Медаль «За веру и добро», Постановление Губернатора Кемеровской области № 61-пн от 4.12.2007;
 Медаль «За честь и мужество», — Постановление Губернатора Кемеровской области от 4.12.2007;
 Орден «Трудовая слава» Приднестровской молдавской республики, — Указ Президента ПМР № 800 от 6.12.2007;
 Почётная грамота Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации № 1669, — 7.12.2007;
 Медаль Международной Полицейской ассоциации I степени, — 10.12.2007;
 Орден «Рыцарь знаний и справедливости» Российской Академии естественных наук, — 10.12.2007;
 Международный орден «За заслуги в развитии информационного общества» общественной организации «Международная академия информатизации», — 11.12.2007;
 Почётный знак «За заслуги в развитие физической культуры и спорта», — Приказ Руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту № 91 ПЗ от 11.12.2007;
 Золотая медаль «За укрепление уголовно-исполнительной системы», — Приказ Федеральной службы исполнения наказаний № 1097 л от 11.12.2007;
 Орден Русской Православной Церкви Святого благословенного князя Даниила Московского III степени, — Указ Патриарха московского и всея Руси Алексия II № 812 от 12.12.2007;
 Орден «За службу России», — Решение Международной Ассоциации «Слава России» от 18.12.2007;
 Медаль «Миротворец», — Решение от 11.02.2008 г.;
 Медаль «Человек тысячелетия», — Решение Фонда «Наше тысячелетие» от 11.04.2008 г.;
 Орден Г. Р. Державина «За вклад в русскую литературу» № 016, Решение наградной комиссии Литературного фонда Московской области и Московской городской организации Союза писателей России от 26.08.2008;
 Юбилейная медаль «20 лет вывода советских войск из Афганистана», Решение Оргкомитета по подготовке к 20-летию вывода советских войск из Афганистана и 65-й годовщине Победы в Великой отечественно войне, протокол № 3 от 12.09.2008;
 Нагрудный знак «Почётный знак им. А. Н. Котельникова», Решение Президиума Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» от 12.11.2008
 Памятная медаль «International police association» «Братство, долг, честь», Решение Президента Всероссийской полицейской ассоциации А. К. Ганькина от 23.02.2009 г.;
 Диплом литературно-общественной премии «Светить всегда» с вручением ордена «В. В. Маяковский», Приказ Правления Союза писателей переводчиков № 03 от 15.04.2009;
 Орден «За благородство помыслов и дел», Решение Президиума совета ветеранов центрального аппарата МВД РФ № 25 от 05.05.2009;
 Орден «За заслуги», Приказ Председателя Совета ветеранов ЦА МВД России от 09.05.2009;
 Знак отличия Гильдии российских адвокатов «За вклад в развитие адвокатуры», приказ Президента Гильдии российских адвокатов № 35 от 02.09.2009;
 Нагрудный знак «90 лет уголовному розыску», приказ Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики" от 02.09.2009 № 526К.
 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени, Постановление Губернатора Кемеровской области № 28-ПН от 07.09.2009;
 Орден Международной Полицейской Ассоциации II степени, — решение от 24.09.2009;
 Почётный знак отличия «За отличную службу в МВД», — приказ Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 24.10.2009 № 541К;
 Памятный нагрудный знак «За мужество и любовь к Отечеству 1941—1945», — решение Совета Международного общественного фонда им. Полководца Г. К. Жукова № 11 от 01.11.2009.
 Памятная медаль «90 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи» вручена Центральным комитетом КПРФ 30.12.2009;
 Диплом «За верное служение отечественной литературе» с вручением медали «55 лет Московской городской организации Союза писателей России 1954—2009 г.» 30.12.2009;
 Медаль «Генералиссимус Александр Суворов», — решение Правления Союза писателей баталистов и маринистов № 1 от 15.02.2010 г.
 Памятная медаль «65 лет победы в Великой Отечественной войне» от 9.05.2010 г.
 Памятная медаль И. Д. Путилина от 10.03.2010 г.
 Памятный знак «20 ФСАП» от 11.06.2010
 Почетный знак отличия «Трудовая доблесть. Россия» от 31.05.2010 г.
 Медаль «65 лет победы в Великой Отечественной войне» от 20.04.2010 г.
 Медаль «20 лет Приднестровской Молдавской республике» от 31.08.2010 г.
 Памятная медаль «В ознаменование 140-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 Орден «За благородство помыслов и дел» № 335
 Медаль 60 лет ФСО
 Общественная медаль «Служа закону- служим народу»
 Медаль «За укрепление международного сотрудничества» № 957 от 22 11.2010 г.
 Памятная медаль «50 лет космонавтике»
 Медаль «Международный адвокат» № 0056 ОТ 24.12.2010 г.
 Золотой знак «Кузбасс» № 10-ПК от 25.04.2011 г.
 Знак "65 лет юридической службе МВД России от 11.07.2011 г.
 Медаль «За достижение цели» 2011 г.
 Орден «М. Ю. Лермонтов» № 015 от 21.11.2011 г.
 Медаль «Ветеран труда», Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1990 г.;
 Почётная грамота Адвокатской палаты г. Москвы, 11 декабря 2012 г.;
 Знак отличия «За верность закону I степени», Приказ Генеральной прокуратуры РФ № 97-по от 17.07.2017 г.;
 Медаль «За вклад в укрепление правопорядка», Приказ МВД РФ № 1080 л/с от 24.10.2017 г.;
 Медаль «За заслуги», Приказ Следственного комитета РФ № 269 кца/п от 30.11.2017 г.;
 Серебряная медаль «За содействие», Приказ Министерства юстиции РФ № 1710-лс от 06.12.2017 г.;
 Орден «За заслуги», решение Президиума Совета ветеранов МВД РФ № 3189 от 11.12.2017 г.;
 Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени Указ Президента РФ № 513 от 10.09.2018;
 Почетный юбилейный знак «Московская городская Дума. 25 лет», 30.05.2019 г.;
 Медаль «За защиту российского бизнеса» и Диплом за активную гражданскую позицию в оказании помощи предпринимателям во время распространения коронавирусной инфекции (учреждена Межрегиональной общественной организацией «Московская ассоциация предпринимателей»), 19.08.2020 г.

Военная служба и воинские звания 
 12.11.1971- 26.11.1973 проходил действительную военную службу в ВВС СССР на должностях рядового и сержантского состава (Бреславльское Краснознаменное авиационное соединение, пос. Мигалово, Калинин-9 областной, Московский военный округ)
 20.11.1973-17.11.1975 и. о. военного следователя Военной прокуратуры Баладжарского гарнизона Закавказского военного округа
 25.11.1975 приказом Министра обороны Союза ССР № 252 присвоено воинское звание лейтенант юстиции
 18.09.1983 приказом КЗАКВО МОССР № 15 присвоено воинское звание старший лейтенант юстиции
 29.08.1988 Приказом КЗАКВО МОССР № 31 присвоено воинское звание капитан юстиции
 22.02.2000 Приказом Министра обороны РФ № 127 присвоено воинское звание майор юстиции
 16.02.2002 Приказом Министра обороны РФ № 100 присвоено воинское звание подполковник юстиции
 13.09.2006 Приказом Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 108 присвоено специальное звание Полковник милиции
 05.07.2007 Приказом Министра обороны РФ № 661 присвоено воинское звание полковник юстиции
 13.08.2007 Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики № 527 присвоено специальное звание генерал-майор милиции

Семья 
Женат, имеет троих дочерей, сына и шестерых внуков.

Источник 
 Биография Мирзоева Г. Б. на сайте Гильдии российских адвокатов
 Биография Мирзоева Г. Б. на сайте Баку и бакинцы
 Биография Мирзоева Г. Б. на сайте Горские евреи.

Вн.ссылки 
 http://www.gra.ru/
 http://www.raa.ru/
 http://iarl.pro
 http://www.moscowlegalcenter.ru/

См. также 
 Совет при Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования правосудия
 Общественная палата Российской Федерации

 

Кавалеры ордена Почёта (ПМР)
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Члены Общественной палаты России (2006—2008)
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты России
Юристы по алфавиту
Юристы России
Члены РАЕН